Дмитрий Степанович Черненко  (1824—1898) — архитектор, автор большого числа казённых, общественных и частных построек.

Биография 
Происходил из дворянской семьи. Учился в Харьковской гимназии. В 1840 году поступил в Петербургское строительное училище, окончил в нём курс в 1845 году; его имя было занесено на мраморную доску.

В этом же году был назначен помощником архитектора в Новгородскую строительную и дорожную комиссию. В 1846 году он был переведён в Тобольскую комиссию и прослужил там около 30 лет.

В 1856 году «за особо ревностные труды и усердие» по окончании работ по постройке в Тобольске тюремного замка был награждён орденом Св. Станислава 3-й степени. В 1859 году награждён орденом Св. Анны 3-й степени, в 1862 году — орденом Св. Станислава 2-й степени, в 1866 году — орденом Св. Анны 2-й степени, в 1866 году — орденом Св. Владимира 4-й степени, в 1870 году — орденом Св. Анны 2-й степени с императорской короной, в 1872 году — орденом Св. Владимира 3-й степени.

Известно, что им были составлены два проекта церкви во имя преподобного Петра Столпника в селе Ершово

Имеется информация, что вследствие близости к высшей администрации по родственным связям выхлопотал Ф. М. Достоевскому «перевод его в другую, лучшую, камеру под предлогом перестройки прежней».

В 1875 году Д. С. Черненко вышел в отставку с полной пенсией, переехал в Харьков, где состоял архитектором при Первом Страховом Обществе. По его проекту в Харькове был построен, на средства купца В. И. Пащенко-Тряпкина, пассаж на Соборном спуске.

Примечания

Источники 
 Биографический словарь бывших питомцев Первой Харьковской гимназии за истекшее столетие с 1805 по 1905 год / Сост. Н. А. Чеканов. — Харьков: «Русская типо-лит.»: 1905. — 441 с.
 Богданова О. В. Зодчие города Тобольска // Проектирование и строительство в Сибири. 2007. — № 1 (37). — С. 45—49.

Ссылки 
 Строительные ведомости
 Пётр Ершов и Петровская церковь на родине поэта // Сибирская Православная газета

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Тобольска
Архитекторы Харькова
Выпускники Санкт-Петербургского строительного училища